Ibrahim Cissé né le  à Paris, est un footballeur franco-sénégalais. Il évolue au poste de défenseur central au SM Caen.

Carrière 

Ibrahim Cissé signe son premier contrat professionnel en . Capable d'évoluer en tant que défenseur latéral ou central, il est titulaire lors de la saison 2016-2017.

Le premier septembre 2021, Cissé rejoint le Stade Malherbe Caen après de longues négociations avec l'USL Dunkerque où il avait signé un an an plus tôt. Il s'engage pour 2 ans en Normandie et retrouve l'entraineur Stéphane Moulin qu'il avait connu à Angers.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur sénégalais
Joueur du Tours Football Club
Joueur du SCO Angers
Joueur du Paris FC
Joueur du SM Caen
Naissance en mai 1996
Naissance à Paris